GE-IM steht für:
 , ISO-3166-2-Code der georgischen Region

Geim ist der Familienname von:
 Andre Geim (* 1958), britisch-niederländischer Physiker russlanddeutscher Herkunft

GEIM